Torfason ist ein isländischer Personenname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Torfi. Die weibliche Entsprechung ist Torfadóttir (Tochter des Torfi).

Namensträger 
 Hörður Torfason (* 1945), isländischer Liedermacher
 Mikael Torfason (* 1974), isländischer Schriftsteller, Journalist und Filmregisseur 
 Þormóður Torfason (1636–1719), isländischer Historiker

Isländischer Personenname
Patronym